Michael Franks ist der Name folgender Personen:

* Michael Franks (Musiker) (* 1944), US-amerikanischer Jazz-Sänger und Songwriter
 Michael Franks (Leichtathlet) (* 1963), US-amerikanischer Sprinter